Ольвисайм () — коммуна на северо-востоке Франции в регионе Гранд-Эст (бывший Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия), департамент Нижний Рейн, округ Агно-Висамбур, кантон Брюмат.

Площадь коммуны — 2,96 км², население — 486 человек (2006) с тенденцией к стабилизации: 494 человека (2013), плотность населения — 166,9 чел/км².

Население 
Население коммуны в 2011 году составляло 506 человек, в 2012 году — 501 человек, а в 2013-м — 494 человека.

Динамика населения:

Экономика 
В 2010 году из 341 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) 250 были экономически активными, 91 — неактивными (показатель активности 73,3 %, в 1999 году — 77,1 %). Из 250 активных трудоспособных жителей работали 238 человек (123 мужчины и 115 женщин), 12 числились безработными (7 мужчин и 5 женщин). Среди 91 трудоспособных неактивных граждан 40 были учениками либо студентами, 41 — пенсионерами, а ещё 10 — были неактивны в силу других причин.

Достопримечательности (фотогалерея)

Примечания

Ссылки